Eliaz ist der Familienname der folgenden Personen:
 Liza ’N’ Eliaz (1958–2001) belgische Musikproduzentin
 Raphael Eliaz (1905–1974) israelischer Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Elija, biblischer Prophet
 Elias, ein Vor- und Familiennamen (inklusive Liste bedeutender Namensträger)